Cet article contient une liste des éléments chimiques avec indication de la température de fusion du corps simple (élémentaire ou moléculaire) correspondant.

Tableau périodique 
Le tableau ci-dessous donne la température de fusion, en degrés Celsius (°C), des éléments chimiques (corps simples) dans leur état standard.

Liste par ordre alphabétique 
Sauf note contraire, les températures de fusion sont données à la pression atmosphérique.

Remarques 
Les deux plages de température dans lesquelles le plus grand nombre d'éléments sont liquides sont  -  et  -  ( -  et  -  ;  -  et  - ).

Actinium, aluminium, américium, bore, cérium, chrome, cobalt, cuivre, curium, dysprosium, erbium, gadolinium, germanium, or, hafnium, holmium, iridium, fer, lanthane, lutécium, néodyme, neptunium, nickel, palladium, platine, plutonium, praséodyme, prométhium, protactinium, rhodium, ruthénium, scandium, silicium, technétium, terbium, thorium, étain, titane, uranium, vanadium, yttrium et zirconium sont liquides dans les deux plages de température. Ils sont rejoints par le béryllium dans la plage basse, et par le niobium dans la page haute.

Les quatre températures clefs dans ces plages sont respectivement le point de fusion de l'iridium, le point d'ébullition du béryllium, le point de fusion du niobium, et le point d'ébullition de l'aluminium.

Références 

Élément chimique
Liste en rapport avec la chimie